Soproni steht für:

 Soproni, ungarische Biermarke

Soproni ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Soproni (1943–2021), ungarisch-österreichischer Fußballspieler
 József Soproni (1930–2021), ungarischer Komponist
 Sándor Soproni (1926–1995), ungarischer Provinzialrömischer Archäologe

Siehe auch:
 Sopron